Фамилија Регаладо има више значења:

 Фамилија Регаладо, Кампос Нуевос Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Регаладо (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику